"Naranjo", que em língua castelhana quer dizer "laranjeira", pode significar:

 Naranjo (cantão), cantão da Costa Rica
 El Naranjo, município mexicano de San Luis Potosí
 Rio Naranjo, rio guatemalteco
 Laguna Naranjo, lago guatemalteco
 Santa Cruz Naranjo, município guatemalteco do departamento de Santa Rosa
 Lampazos de Naranjo, município mexicano de Nuevo León

Ver também
 Naranjal (Paraguai)
 Algoritmo de Naranjo - questionário relacionado a reação adversa a medicamentos.

Desambiguações de topônimos
População Naranjo:234.212 habitantes